Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji BNP Paribas Open 2013 nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl americký pár Liezel Huberová a Lisa Raymondová, jehož členky nestartují společně.

Spoluhráčkou Huberové se stala španělská hráčka María José Martínezová Sánchezová, s níž v úvodním kole nestačila na slovensko-španělskou dvojici Daniela Hantuchová a Anabel Medinaová Garriguesová. Raymondová nastoupila po boku Australanky Samanthy Stosurové. Pár vypadl ve druhém kole s japonsko-australskou dvojicí Kimiko Dateová a Casey Dellacquová.

Titul získala čtvrtá nasazená dvojice Rusek Jekatěrina Makarovová a Jelena Vesninová, která ve finále přehrála rusko-slovinské turnajové trojky Naděždu Petrovovou s Katarinou Srebotnikovou po rovnocenném zisku prvních dvou sad 6–0 a 5–7, až v  supertiebreaku [10–6].

Nasazení párů 
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (2. kolo)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (2. kolo)
  Naděžda Petrovová /  Katarina Srebotniková (finále)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (vítězky)
  Liezel Huberová /  María José Martínezová Sánchezová (1. kolo)
  Nuria Llagosteraová Vivesová /  Čeng Ťie (čtvrtfinále)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (1. kolo)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Sania Mirzaová (1. kolo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

|team-width=175

|RD1-seed1= 
|RD1-team1= Sie Su-wej  Pcheng Šuaj
|RD1-score1-1=2
|RD1-score1-2=2
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2=3
|RD1-team2= Naděžda Petrovová  Katarina Srebotniková
|RD1-score2-1=6
|RD1-score2-2=6
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3=4
|RD1-team3= Jekatěrina Makarovová  Jelena Vesninová
|RD1-score3-1=4
|RD1-score3-2=77
|RD1-score3-3=[10]
|RD1-seed4= 
|RD1-team4= Kimiko Dateová  Casey Dellacquová
|RD1-score4-1=6
|RD1-score4-2=64
|RD1-score4-3=[8]

|RD2-seed1=3
|RD2-team1= Naděžda Petrovová  Katarina Srebotniková
|RD2-score1-1=0
|RD2-score1-2=7
|RD2-score1-3=[6]
|RD2-seed2=4
|RD2-team2= Jekatěrina Makarovová  Jelena Vesninová
|RD2-score2-1=6
|RD2-score2-2=5
|RD2-score2-3=[10]
}}

 Horní polovina 

|RD2-score06-1=6
|RD2-score06-2=4
|RD2-score06-3=[10]

|RD2-seed07= 
|RD2-team07= V Duševina  A Panova
|RD2-score07-1=6
|RD2-score07-2=77
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=2
|RD2-team08= A Hlaváčková  L Hradecká
|RD2-score08-1=4
|RD2-score08-2=64
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01= 
|RD3-team01= Ch-ť Čan  J Husárová
|RD3-score01-1=63
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=[7]
|RD3-seed02=4
|RD3-team02= J Makarova  J Vesnina
|RD3-score02-1=77
|RD3-score02-2=4
|RD3-score02-3='[10]

|RD3-seed03= 
|RD3-team03=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské čtyřhry

BNP Paribas Open 2013